North Cockerington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire
 South Cockerington – miejscowość w Anglii, w hrabstwie Lincolnshire